Jagodići est un toponyme qui peut désigner :
Jagodići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bugojno, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Jagodići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.